A verseny általános értelemben küzdelem a résztvevők között a legkedvezőbb hely elfoglalásáért, az azonos cél elsőként való eléréséért, a sportban a többiek legyőzéséért. Számos területen értelmezhető, köztük:

 gazdasági verseny – közgazdasági fogalom
 kompetíció – evolúciós fogalom
 verseny (pedagógia) – pedagógiai fogalom
 versenymű – zenei fogalom, pl. hegedűverseny